Clitorishoed, de voorhuid waarachter de clitoris zit
 Clithood piercing, een piercing door de clitorishoed